Katzenturm steht für:

 Katzenturm (Bad Salzuflen), Wehrturm in Bad Salzuflen, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Katzenturm (Feldkirch), Wehrturm in Feldkirch, Vorarlberg, Österreich
 Katzenturm (auch: Schneckentor), früheres Stadttor in Freiburg im Breisgau, kreisfreie Stadt in Baden-Württemberg; siehe Liste der Stadttore in Freiburg im Breisgau
 Katzenturm (Limburg an der Lahn), Teil der Wehranlagen von Limburg an der Lahn, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen; siehe Gesamtanlage Altstadt und Frankfurter Vorstadt #Weitere Kulturdenkmäler
 Katzenturm (München), früherer Wehrturm in München, kreisfreie Stadt in Bayern
 Katzenturm (Tessin), Aussichtsturm im Schlosspark von Tessin (Wittendörp), Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Kattenturm